Lotería del Táchira  puede referirse a:

Deportes 
 Lotería del Táchira Fútbol Club, equipo de fútbol venezolano.
 Lotería del Táchira (equipo ciclista), equipo ciclista venezolano.